est une expression anglo-saxonne signifiant « maison de rêve ». Elle peut faire référence à :

 , film américain de Jim Sheridan sorti en 2011.
 Dream house, sous-genre de la trance.

Voir aussi